Luis de Anjou puede hacer referencia a:

 Luis de Anjou (santo) (1274-1298).
 Luis I de Anjou (1339-1384), conde de Anjou y Maine, duque de Anjou y rey de Nápoles.
 Luis II de Anjou (1377-1417), duque de Anjou, conde de Provenza y rey de Sicilia y Nápoles.
 Luis III de Anjou (1403-1434), rey de Nápoles, conde de Provenza y duque de Anjou y de Calabria.